Diccionari de la llengua catalana, un terme genèric de diccionaris monolingües del català. Alguns cops s'utilitza per referir-se al Diccionari de la llengua catalana de l'IEC, diccionari normatiu també conegut amb les sigles DIEC (o DIEC2 per a la segona edició).
 Contingut descarregable, també denominat contingut de descàrrega (en anglès ownoadable ontent).